Darryn Binder (Potchefstroom, 1998. január 21.) dél-afrikai motorversenyző, a Moto2-ben versenyez a Liqui Moly Husqvarna Intact GP csapat színeiben. Testvére Brad Binder, aki a MotoGP-s gyári KTM versenyzője.

Pályafutása 
Gokarttal kezdet versenyezni, majd nyolcévesen váltott motorra, majd 2013 és 2014-ben a Red Bull Rookies Cup gyorsasági-motorverseny sorozatában versenyzett. 2015-ben mutatkozott be a Moto3-ban az Outox Reset Drink Team színeiben egy Mahindrával. 2018-ban a Red Bull KTM Ajo színeiben a Japán nagydíjon szerezte meg első dobogós helyezését, amikor is a 3. helyen fejezte be a futamot. 2020-ban a katalán versenyt megnyerte, ami a Moto3-as kategóriában az első volt számára. 2021-ben már a Petronas Sprinta Racing versenyzője volt, amely csapat Hondákat használt. 2021. október 22-én jelentették be, hogy a MotoGP-be igazolt a WithU Yamaha RNF MotoGP Team-hez és ezzel ő lett a második olyan versenyző Jack Miller után, aki a Moto2-es kategóriát kihagyva igazolt a királykategóriába. Csapattársa Andrea Dovizioso lett.

2022 októberében jelentették be, hogy a következő szezont a Moto2-ben az Intact GP csapatánál folytatja.

Eredményei

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

Jegyzetek

További információk
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán 
 Profilja az AS.com weboldalán 

1998-ban született személyek
Dél-afrikai motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Élő személyek